Систерон:

 Систерон — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. 
 Систерон — кантон во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег, департамент Альпы Верхнего Прованса.